Абубакар Аль-Масс (* 1958) — південноєменський, пізніше єменський футболіст, який грав на позиції нападника.
 Масс Вадим Семенович (1919—1986) — радянський оператор і режисер кіно, фронтовий кінооператор. Лауреат Сталінської премії.
 Масс Володимир Захарович (1896—1979) — російський поет, драматург.
 Йохен Масс (* 1946) — німецький автогонщик, учасник чемпіонату світу з автоперегонів класу «Формула-1».
 Кайлі Масс (* 1996) — канадська плавчиня, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.